Сечу има више значења:

 Сечу (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Сечу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Сечу (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији